Carmen Maria Racolța (n. 2 octombrie 1988, Sălciua de Jos, România), cunoscută publicului sub numele de scenă Carmen de la Sălciua, este o cântăreață și textieră de manele și muzică de petrecere. 

Artista și-a pus bazele carierei alături de o formație cu care cânta la diverse evenimente private, iar începând cu 2017 se afirmă la nivel național, devenind una dintre cele mai succes cântărețe ale genului. Majoritatea pieselor sale au ajuns pe primul loc în topul YouTube Trending România și au strâns milioane de vizualizări, fapt ce i-a adus numele de „Regina YouTube-ului”. Cea mai de succes piesă a sa, „Dansez prin ploi”, a ocupat locul 1 în topul celor mai populare videoclipuri din România timp de 2 săptămâni consecutiv și a adunat până în prezent peste 56 de milioane de vizualizări. 

Relația sa amoroasă cu interpretul de muzică de petrecere Culiță Sterp a fost intens discutată de tabloidele și ziarele de scandal din România.

Discografie

Albume 
 Mamă unde ești te strig (2018)
 Îndrăgostit (2019)

Single-uri notabile 
 „Se-oprește timpul” (feat. Culiță Sterp) (2017)
 „A opta minune” (feat. Culiță Sterp) (2018)
 „Mamă unde ești te strig” (2018)
 „De ce trăim o iubire interzisă” (2018)
 „Dansez prin ploi” (2018)
 „Coboară Doamne pe pământ” (2018)
 „Curge prin vene iubirea ta” (2018)
 „Părăsește-mă te rog” (feat. Șușanu) (2019)
 „Îndrăgostit” (2019)
 „Aș vrea să uit numele tău” (2019)
 „Ia spune-i lună” (2019)
 „Doamne ascultă-mă” (2019)
 „Noapte bună iubi” (2019)
,, Cât de naivă mă crezi'' (2020)
,,Pentru noi femeile"(2020)
,,Scuza-mă"(2020)
,, Glasul măicuței mele" (2020)
,, Cofeină în inimă"(2020)
,,Pentru noi femeile" (feat. Daniela) (2020) 
,, Nu am somn de 4 zile" (feat Jador) (2020)
,, Ochi răi(2021)
,, Greșeala noastră(2021)

Note 

Nașteri în 1988
Cântăreți români de manele
Cântărețe române
Textieri români de manele
Români cunoscuți sub pseudonimele folosite
Nașteri pe 2 octombrie
Muzicieni care folosesc pseudonime
Cântăreți români în viață